Croatian Bol Ladies Open 2017 – tenisowy turniej WTA kategorii WTA 125K series w sezonie 2017 z cyklu Croatian Bol Ladies Open rozgrywany w dniach 6–11 czerwca 2017 roku w Bol na kortach ceglanych o puli nagród wynoszącej 125 000 dolarów amerykańskich.

Gra pojedyncza

Zawodniczki rozstawione

Drabinka

Faza finałowa

Faza początkowa

Pula nagród

Gra podwójna

Zawodniczki rozstawione

Drabinka

Pula nagród

Uwagi

Bibliografia

Linki zewnętrzne 
 

2017 w tenisie ziemnym
2017 w Chorwacji
2017